Martin Hannett's Personal Mixes — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена 1 травня 2007 року.

Композиції 
 Synth Tone – 0:16
 Hannett's Lift Recording 1 – 1:47
 Keyboard Doodles – 4:20
 Lift Recording 2 – 2:36
 Number False Start 1 – 0:48
 Curtis, Hannett, Gretton Interplay, Chit Chat and Cup Smashing – 1:13
 Hannett Speaks – 0:34
 Number False Start 2 – 0:06
 From Safety to Where – 2:28
 Autosuggestion – 6:09
 Heart and Soul – 5:51
 N4 Europop – 6:10
 24 Hours – 4:28
 Passover – 4:46
 N4 – 6:08
 N4 (Vers. 2) – 6:07
 The Eternal – 6:20
 The Eternal (Vers. 2) – 6:14

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 Martin Hannett's Personal Mixes  allmusic
 Martin Hannett's Personal Mixes

Альбоми Joy Division